Романизация корейского языка — использование букв латиницы для записи слов корейского языка, написанных на хангыле или ханча.

Системы

На Западе 
 Романизация Маккьюна — Райшауэра (MR; 1937) — первая система, получившая популярность и использовавшаяся почти повсеместно. Слегка изменённая версия MR была официальной системой романизации в Южной Корее с 1984 по 2000, в КНДР же она является основной до сих пор. В этой системе активно используются дефисы, апострофы и диакритические знаки. Основной упор делается не на передачу написания, а на передачу произношения.

 Система библиотеки Конгресса США — основывается на романизации Маккьюна—Райшауэра.

Некоторые недостатки в романизации MR привели к появлению нескольких альтернативных систем:
  (1942): была создана в качестве стандартной системы среди лингвистов.

 Новая романизация корейского языка (RR, 2000): в отличие от MR основной упор делается не на произношение, а на правильную передачу написания. Дефисы и диакритические знаки используются редко. Была разработана южнокорейским правительством и сейчас является официальной системой в Южной Корее.
 ISO/TR 11941 (1996): На самом деле это два разных стандарта под одним именем: один используется в КНДР, другой — в Южной Корее. Базируется на Йельской романизации.
 Романизация Люкоффа, разработанная в 1945—1947 для его учебников разговорного корейского языка.
 Романизация  () — система романизации для корейского языка разработанная в Северной Кореи в 1992 году.

В СССР 
В 1930-е годы в СССР был разработан проект латинизации корейской письменности. Алфавит был утверждён в 1935 году, но на практике не использовался:
a в d e æ g h i y k kh l r m n ng o ө ə p ph s t th u z

См. также 
 Система Концевича

Примечания

Ссылки 
 Сравнительные таблицы систем романизации

Корейский язык